est la formule brute de plusieurs isomères.

 lévonorgestrel, numéro CAS 
 tétrahydrogestrinone, numéro CAS